Marinci (Buzet)
 Marinci (Nuštar)